Александар Филипович (, родился 20 декабря 1994 в Лесковаце) — сербский футболист, защитник «Партизан», чемпион Европы 2013 года среди игроков не старше 19 лет.

Карьера

Клубная 
Воспитанник местного клуба «Дубочица» (первый тренер — Любиша Стефанович). В 14 лет перешел в «Ягодину», за основной состав которой дебютировал 21 мая 2011 года в выездном противостоянии с «Радом». С 31 августа 2016 года выступал за белградский «Вождовац». 

В феврале 2018-го стал игроком борисовского БАТЭ. Дебютировал за клуб 10 марта 2018 года в мачте за Суперкубок Белоруссии против «Динамо-Брест». В Высшей Лиге серб дебютировал 1 апреля 2018 года против клуба «Смолевичи», где игрок отметился результативной передачей. Свой первый гол забил 13 июня 2018 года против «Гомеля», где также отметился еще одной результативной передачей. В дебютном сезоне стал чемпионом Белоруссии. В 2018 году также дебютировал в Лиге Европы УЕФА против венгерского клуба «МОЛ Фехервар». В данном розыгрыше европейского турнира «БАТЭ» вышло со второго места в группе и встретилось с лондонским «Арсеналом» на стадии плей-офф, где в первой встрече победа осталась за борисовчанами (1:0). В ответном матче борисовчане проиграли со счётом 3:0 и вылетели с турнира. В сентябре 2019 года продлил игрок продлил контракт с борисовским клубом. Дважды выиграл Кубок Белоруссии в 2020 и 2021 годах. В январе 2022 года пролил контракт с клубом. Сезон 2022 года футболист начал с победы за Суперкубок Белоруссии против солигорского «Шахтёра». В марте 2022 года стал первым легионером в истории «БАТЭ», побеждавший в 100 официальных матчах за клуб. В финале за Кубок Белоруссии проиграл «Гомелю» со счётом 1:2 и стал серебряным призёром турнира. В июне 2022 года появилась информация о том, что футболист перейдёт в белградский «Партизан». Во время игры борисовского клуба 18 июня 2022 года против «Ислочи» прошла церемония прощания команды с игроком.

Официально 20 июня 2022 года перешёл в белградский «Партизан». Дебютировал за клуб 9 июля 2022 года в матче против иваницкого «Явора». Дебютный гол за клуб забил 2 октября 2022 года в матче против «Воеводины».

В сборной 
Будучи футболистом «Ягодины», завоевал в рядах юниорской сборной Сербии золото чемпионата Европы-2013 (U-19). Причем в финальном турнире, прошедшем в Литве, отработал от звонка до звонка во всех пяти поединках, в том числе в решающей встрече с французами (1:0).

Достижения 
 Сербия (до 19)
 Чемпион Европы среди юниоров (U19): 2013
 БАТЭ
 Чемпион Беларуси : 2018
 Обладатель Кубка Беларуси : 2019/2020, 2020/2021
 Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2022

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Ягодина»
 Статистика на сайте Utakmica.rs
 Профиль на сайте ФК БАТЭ

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Ягодина»
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Партизан» Белград